Бэрбулеску () — румынская фамилия.

 Бэрбулеску, Андрей (род. 1987) — румынский футболист.
 Бэрбулеску, Дан (род. 1964) —  румынский шахматист.